ImageMovers — киностудия, руководимая Робертом Земекисом. Она была основана в 1997 году и продюсировала таких фильмов, как «Изгой», «Что скрывает ложь» и «Полярный экспресс». С 2007 по 2010 годы Disney и ImageMovers управляли объединёнными анимационными комплексом ImageMovers Digital, который создал два анимационных фильма на основе захвата движения: «Рождественская история» и «Тайна красной планеты» для «The Walt Disney Studios».

В 2011 году было объявлено, что ImageMovers заключила 2-летнюю сделку с компанией Universal Studios.

История

Начало 
В 1997 году, под руководством Роберта Земекиса, наряду с его партнёрами Джеком Рапке и Стивом Старки была создана компания «ImageMovers». Среди производств компании «ImageMovers» были такие фильмы как «Что скрывает ложь» (с Харрисоном Фордом и Мишель Пфайффер), «Изгой» (с Томом Хэнксом), «Полярный экспресс» (также с Томом Хэнксом) и её последний фильм «Беовульф» (с Рэем Уинстоном, Энтони Хопкинсом, Джоном Малковичем, Робин Райт Пенн и Анджелиной Джоли).

Disney и ImageMovers Digital 

В 2007 году The Walt Disney Company и ImageMovers организовали совместное предприятие анимационных возможностей, ImageMovers Digital, где Земекис производит 3D-анимационные фильмы, используя технологию захвата движения.

6 ноября 2009 года ImageMovers издала фильм «Рождественская история», представление на основе захвата движения с участием Джима Керри, Гэри Олдмена, Колина Ферта, и Кэри Элвеса, каждый из которых исполнил множества ролей в фильме. 12 марта 2010 года Disney и ImageMovers объявили, что ImageMovers Digital закроет операции к январю 2011 года, после того как производство фильма «Тайна красной планеты» закончится. Президент Walt Disney Studios Алан Бергман сказал: «...учитывая сегодняшние экономические реалии, мы должны найти альтернативные пути, чтобы принести творческого контента зрителям и IMD больше не вписывается в нашу бизнес-модель.»

Ранее компания, как сообщается, имеет «Вызывая всех роботов», ремейк «Жёлтой подводной лодки», сиквел фильма «Кто подставил кролика Роджера» и «Щелкунчик» в производстве. Disney отбросила «Жёлтую подводную лодку» после кассового провала «Тайны красной планеты».

Universal 
В августе 2011 года было объявлено, что ImageMovers заключила двухлетнюю производственную сделку с Universal Studios.

Фильмы

ImageMovers

ImageMovers Digital

Примечания

Ссылки 

 ImageMovers на IMDb
Кинокомпании США